Апостольская префектура Западной Сахары () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Эль-Аюн, Западная Сахара. Апостольская префектура Западной Сахары подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольской префектуры Западной Сахары является церковь святого Франциска Ассизского.

История 
5 июля 1954 года Римский папа Пий XI выпустил буллу Summi Dei voluntate, которой учредил апостольскую префектуру Сахары, выделив её из апостольских викариатов Марокко (сегодня — Архиепархия Танжера) и Гардайи (сегодня — Епархия Лагуата).

2 мая 1970 года апостольская префектура Сахары была переименована в апостольскую префектуру Испанской Сахары, а 2 мая 1976 года — в апостольскую префектуру Западной Сахары.

Ординарии апостольской префектуры 
 Félix Erviti Barcelona (19.07.1954 — 6.07.1994);
 Acacio Valbuena Rodríguez (10.07.1994 — 25.02.2009);
 Mario León Dorado(24 июня 2013 год — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Summi Dei voluntate, AAS 46 (1954), стр. 694

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католицизм в Западной Сахаре
Католические епархии Западной Сахары